Пиккард () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пиккард, Гринлиф Уиттер (1877—1956) — один из изобретателей кристаллического детектора, второй президент института радиоинженеров.
 Пиккард, Ник (род. 1975) — английский актёр телевидения и кино.